Die Abkürzung GEAC steht für:
 Genetic Engineering Approval Committee, indische Behörde zur Zulassung genetisch veränderten Organismen
 German East Africa Company, siehe Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft
 Gender Equality Advisory Council, Beirat für Gleichstellungsfragen am Rande der G7-Treffen seit 2018

GEAC